Ulica Andrzeja Struga w Radomiu
 Ulica Andrzeja Struga w Łodzi
 Ulica Andrzeja Struga w Szczecinie

Struga